Сок-Рапидс
 Сок-Рапидс — город в округе Бентон, штат Миннесота, США.
 Сок-Рапидс — тауншип в округе Бентон, Миннесота, США.